Пожа́рский — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Пожарские — русский княжеский род.

Пожарский 
 Пожарский, Александр Фёдорович (род. 1938) — российский химик-органик.
 Пожарский, Борис Иванович (1936—2021) — Народный депутат СССР
 Пожарский, Василий Андреевич — удельный князь, потомок Рюрика в 14 колене.
 
 
 Пожарский, Иосиф Фомич (1866—1931) — русский генерал, герой Первой мировой войны.
 Пожарский, Николай Митрофанович (1899—1945) — генерал-лейтенант артиллерии, Герой Советского Союза.
 Пожарский, Пётр Дмитриевич (ум. 1647) — рында и стольник, старший сын князя Дмитрия Михайловича Пожарского.
 Пожарский, Роман Петрович (ум. 1637) — русский государственный и военный деятель.
 Пожарский, Семён Романович (ок. 1618—1659) — русский государственный и военный деятель.
 Пожарский, Сергей Михайлович (1900—1970) — известный советский художник-график, книжный иллюстратор.
 Пожарский, Фёдор Дмитриевич (ум. 1632) — рында и стольник, второй сын князя Дмитрия Михайловича Пожарского.
 Пожарский, Яков Осипович — русский писатель и переводчик.



Топонимы 
 Пожарский — железнодорожный разъезд в Хасанском районе Приморского края.
 Пожарский район — административный район в Приморском крае.
 Совхоз Пожарский — село в Пожарском районе Приморского края.

Другие значения 
 Пожарские котлеты — блюдо русской кухни.

См. также 
 «Князь Пожарский»
 «Дмитрий Пожарский»
 Пожарское